Die Saison 2001/02 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 3. November 2001 und endete mit dem Finale am 10. März 2002. Für Deutschland waren der SCC Berlin und Dürener TV am Start. Österreich wurde durch Uniqa Salzburg, Wasserkraft Innsbruck und Zadruga Aich/Dob vertreten. Für die Schweiz waren Chênois Genf und Lausanne UC dabei.

Teilnehmer

Spielplan

Erste Runde 
In der ersten Runde vom 18.–25. Oktober 2001 trafen 40 Mannschaften aufeinander
  Wasserkraft Innsbruck :  CS Gran Canaria
 3:2 (25:21; 30:28; 19:25; 15:10)
 0:3 (21:25; 22:25; 22:25)

  Holte IF :  Azeroil Baku
 3:0 (25:17; 25:18; 25:8)
 3:0 (25:17; 25:12; 25:20)

  VC Mamer :  Dunaferr Dunaújváros
 1:3 (11:25; 17:25; 27:25; 13:25)
 1:3 (14:25; 10:25; 25:22; 17:25)

  OK Maribor :  Anorthosis Famagusta
 3:0 (25:12; 25:14; 25:16)
 3:2 (25:20; 21:25; 24:26; 25:20; 15:12)

  Hapoel Yoav Kfar Saba  :  Vegyesz Kazincbarcika
 3:2 (27:25; 26:29; 25:21; 10:25; 22:20)
 3:0 (25:18; 25:22; 25:20)

  OK Varaždin  :  Bosna Sarajevo
 3:1 (25:22; 25:22; 21:25; 26:24)
 2:3 (18:25; 25:18; 18:25; 25:21; 9:15)

  Papiron Szeged  :  Ziraatbankasi Ankara
 0:3 (18:25; 18:25; 10:25)
 0:3 (12:25; 12:25; 10:25)

  Lokomotive Belgorod  :  OK Kakanj
 3:0 (25:10; 25:15; 25:19)
 3:0 (25:23; 25:17; 25:23)

  Brostadbotn  :  Deltacons Tulcea
 0:3 (8:25; 8:25; 12:25)
 0:3 (17:25; 23:25; 10:25)

  Dionysos Strombiou Paphos :  ESS Falck Pärnu
 0:3 (19:25; 11:25; 8:25)
 0:3 (9:25; 10:25; 8:25)

  Maccabi Tel Aviv :  ZSKA Royal Cake Sofia
 1:3 (25:20; 21:25; 20:25; 18:25)
 0:3 (14:25; 20:25; 15:25)

  Ozolnieki Poliurs :  Zarevo Makiyivka
 3:1 (12:25; 25:20; 25:21; 25:21)
 2:3 (17:25; 26:24; 27:25; 21:25; 12:15)

  Lausanne UC :  VC Tbilisi
 3:0 (25:14; 25:11; 25:22)
 3:0 (25:15; 28:26; 25:12)

  New Salamis Famagusta :  Law Academy Charkiw
 0:3 (13:25; 19:25; 16:25)
 0:3 (17:25; 22:25; 9:25)

  Kamunalnik Grodno :  HK Aalborg
 3:0 (25:14; 25:17; 25:19)
 3:0 (26:24; 25:23; 25:15)

  Studenti Tirana :  Lirija Zerovjane
 3:1 (25:18; 19:25; 25:15; 25:17)
 3:0 (25:15; 25:18; 25:18)

  Paphiakos Paphos :  Hylte VBK
 2:3 (23:25; 21:25; 25:20; 17:25)
 0:3 (16:25; 12:25; 27:29)

  Speranța Chișinău :  Stade Poitevin Potiers
 0:3 (13:25; 9:25; 20:25)
 0:3 (16:25; 18:25; 17:25)

  Nacional Funchal :  Teuta Durrës
 3:0 (25:16; 25:14; 25:14)
 3:0 (25:18; 25:22; 25:17)

  Aris Thessaloniki :  Middelfart VK
 3:0 (25:18; 25:11; 25:21)
 3:0 (25:21; 25:18; 28:26)

Vorrunde 
Die zwölf Turniere der Vorrunde wurden vom 6. bis 8. Dezember 2002 ausgetragen. Die Gruppensieger erreichten die nächste Runde.

Play-Offs 
Die zwölf Sieger der Gruppenphase trafen im Achtelfinale auf die vier gesetzten Mannschaften Casa Modena Unibon, Asystel Volley Mailand und Noicom Cuneo (alle Italien) sowie Go Pass
Brabant Lennik (Belgien).

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2001/02
Volleyballsaison 2001/02
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften